Sattivaza hurri király születési neve
 Kili-Tesub kumahai király, Kali-Tesub fia, kumahai király I. Tukulti-apil-ésarra idején